Artur Olech – pugile polacco
 Czesław Olech – matematico polacco
 Janusz Olech – ex schermidore polacco